Niemcy:
 Ems – rzeka, dopływ Dollart
 Ems – rzeka, dopływ Eder
 Bad Ems – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Szwajcaria:
 Ems – dawna nazwa gminy Domat/Ems

Inne:
 ems – w geologii najmłodszy wiek epoki dewonu wczesnego lub najwyższe piętro dewonu dolnego

Zobacz też:
 Domat/Ems
 EMS
 Erms